Кононов Александр Иванович (17 мая 1978, Находка, Приморский край, РСФСР, СССР — 12 августа 2014, Дагестан, Россия) — российский офицер частей специального назначения, подполковник, Герой Российской Федерации (2014, посмертно).

Биография 
Родился в городе Находка 17 мая 1978 года. С 1985 года по 1990 год учился в находкинской городской средней школе № 5, затем продолжил обучение в школе № 16. Окончил её в 1995 году.

В Вооружённых Силах Российской Федерации с 1995 года. В 2000 году окончил Новосибирский военный институт. Служил в подразделениях специального назначения Главного (разведывательного) управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. Выполнял специальные задания в государствах на территории бывшей Югославии, в зонах боевых действий в Чеченской республике и в Дагестане, в Абхазии и Южной Осетии. Был в командировках в Ираке, Сирии, Эфиопии. Ввиду закрытости информации о военнослужащих Главного управления Минобороны России подробности операций, в которых принимал участие А. И. Кононов, не публиковались. Владел английским, французским, немецким и персидским языками. 

Погиб при исполнении служебного долга в Республике Дагестан 12 августа 2014 года. После выполнения боевой задачи группа спецназа возвращалась на базу и попала в засаду боевиков. В критической обстановке возглавил бой и спас сослуживцев. Погиб уже после завершения боя при подрыве на фугасе. Похоронен на городском кладбище Солнечногорска у д. Обухово (Московская область).

Посмертно подполковнику Кононову А.И. за героизм и мужество, проявленные при выполнении специального задания, Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 28 октября 2014 года было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Награды 
 Герой Российской Федерации (28.10.2014, посмертно)
 Орден Мужества (2014)
 Медаль Суворова (2006)
 Медаль «За боевые отличия» (2007)
 Медаль «За воинскую доблесть» I и II степеней
 другие ведомственные медали

Память 
 Мемориальная доска установлена на школе № 5 города Находка, где он учился.
 Мемориальная доска установлена на доме № 19 по улице Малиновского города Находка, где он жил.

Примечания

Ссылки 
  
 А. И. Кононов на сайте Новосибирского ВВКУ.
 Воронин Н. Находка гордится героем. // «Красная звезда». — 2015, 27 февраля. 
 Кононов А. И. на сайте «Находка. История в фотографиях».
 «Герой из Находки». Публикация на сайте информационно-рекламного еженедельника города Находки «РИО-панорама».

Выпускники Новосибирского высшего военного командного училища
Похороненные в Солнечногорском районе
Погибшие в вооруженном конфликте на Северном Кавказе (2009—2017)